Aliaksandr Syreï - en biélorusse :  - ou Aleksandr Syreï - en russe :  - (né le  à Hrodna en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Depuis la saison 2004-05, il évolue dans les deux premières divisions de hockey en Biélorussie. Il a aussi représenté à plusieurs reprises son pays lors de compétitions internationales. En , il est pré-sélectionné pour ses premiers Jeux olympiques mais doit déclarer forfait pour cause de blessure.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 ||HK Homiel 2 ||EEHL Div. B ||14 ||1 ||2 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||HK Homiel 2 ||Biélorussie 2 ||44 ||1 ||4 ||5 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HK Homiel 2 ||Biélorussie 2 ||40 ||3 ||11 ||14 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HK Homiel ||Ekstraliga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||HK Homiel 2 ||Biélorussie 2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2006-2007 ||HK Brest ||Ekstraliga ||24 ||3 ||2 ||5 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HK Homiel ||Ekstraliga ||13 ||2 ||1 ||3 ||4 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2007-2008 ||HK Homiel 2 ||Biélorussie 2 ||31 ||1 ||5 ||6 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HK Homiel ||Ekstraliga ||44 ||0 ||2 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||HK Nioman Hrodna ||Ekstraliga ||38 ||1 ||9 ||10 ||36 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 ||HK Chakhtsior Salihorsk ||Ekstraliga ||30 ||0 ||5 ||5 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||HK Khimvolokno Mahiliow ||Ekstraliga ||29 ||5 ||7 ||12 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2011-2012 || HK Khimvolokno Mahiliow ||Ekstraliga ||12 ||1 ||3 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| HK Iounost Minsk ||Ekstraliga ||38 ||2 || 10|| 12|| 36|| 5||0 ||1 ||1 ||6
|-
| 2012-2013|| Iermak Angarsk || VHL|| 39|| 0|| 9|| 9|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Titan Kline || VHL || 12|| 0|| 0|| 0|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HK Iounost Minsk ||Ekstraliga ||27 || 2 || 1 || 3 || 16 || 15 || 1 || 3 || 4 || 18
|-
|2014-2015 || HK Iounost Minsk ||Ekstraliga ||53 || 14|| 22|| 36|| 87|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || HK Iounost Minsk ||Ekstraliga ||35 || 2 || 10 || 12 || 24 || 12 || 0 ||0 || 0 || 6
|-
|2016-2017 || Podhale Nowy Targ || PHL ||31 || 2|| 9|| 11|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Donbass Donetsk || UHL ||6 || 3 || 1 || 4 || 16 || 11 || 2 || 1 || 3 || 10
|-
|2017-2018 || HK Homiel ||Ekstraliga ||36 || 4 || 8 || 12 || 21 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2018-2019 || HK Homiel ||Ekstraliga ||22 || 3|| 5|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Arlan Kökşetaw || Kazakhstan ||17 || 2|| 3|| 5|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan ||0 || 0|| 0|| 0|| 0|| 9 || 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2019-2020 || HK Dynama-Maladetchna ||Ekstraliga ||13 || 1|| 4|| 5|| 1|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Khimik Novopolotsk || Biélorusse 2 ||-|| -|| -|| -|| -|| 17|| 3|| 7|| 10|| 58

Internationales 

|2004 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"||-
|2005 ||align="left"| Biélorussie ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans div. 1 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2006 ||align="left"| Biélorussie ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans || 6 || 1 || 0 || 1 || 16 ||align="left"||-
|2007 ||align="left"| Biélorussie ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en août 1988
Naissance en RSS de Biélorussie
Joueur biélorusse de hockey sur glace
Joueur du Iermak Angarsk
Joueur du Titan Kline
Joueur des Podhale Nowy Targ
Joueur du Donbass Donetsk
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Hrodna